Älska mej eller Älska mig kan syfta på:

 Älska mej – en svensk film från 1986 i regi av Kay Pollak
 Älska mej (sång) – en sång  av Benny Andersson och Marie Nilsson-Lind
 Älska mej (musiksingel) – en musiksingel av Ainbusk
 Älska mig (låt av Svante Karlsson) – en låt från 2004 på albumet La dolce vita
 Älska mig (TV-serie) – en svensk dramakomedi-serie från 2019
 Älska mig (utbildningsfilm) – en utbildningsfilm från 2008 i regi av Ronnie Brolin